Місто:
 Андрушівка — Житомирська область, Андрушівський район

Села:
 Андрушівка — Вінницька область, Погребищенський район
 Андрушівка — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район

Залізниця:
 Андрушівка — вантажна станція Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці